Carlos Zambrano – calciatore peruviano
 Carlos Zambrano – giocatore di baseball venezuelano